Desa Pulosari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pulosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,51, long 110,92), 
 Desa Pulosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,17, long 109,26), 
 Desa Pulosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,78, long 106,66), 
 Desa Pulosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,26, long 107,45), 
 Desa Pulosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,93, long 110,60), 
 Desa Pulosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,89, long 109,03), 
 Desa Pulosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,68, long 112,34), 
 Desa Pulosari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,88, long 111,39), 

Robotskapade Indonesienförgreningar